Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 87001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 5 maja 2000 do 30 października 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

87001-87100

87101-87200

87201-87300

87301-87400

87401-87500

87501-87600

87601-87700

87701-87800

87801-87900

87901-88000

Przypisy 

Lista planetoid 087001-088000